Семён Исаа́кович (Зи́мель А́йзикович) Шлифште́йн (,  — , ) — советский музыковед.

Биография 
Учился в Саратовской мужской гимназии. В 1929 году окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано у Ф. М. Блуменфельда. С 1929 по 1931 год занимал должность заведующего музыкальной частью Московской филармонии и с 1933 по 1935 год — заведующего её художественным отделом. На протяжении ряда лет работал редактором: в 1931—1932 годах в книжной редакции издательства «Музгиз», в 1932—1933 годах в концертной редакции Всесоюзного радиокомитета, в 1937—1938 годах заведовал музыкальной редакцией газеты «Советское искусство». В 1940—1944 годах консультант по вопросам музыки в Комитете до делам искусства при СНК СССР.

Семья 
Старший брат — Евсей Исаакович Шлифштейн (1882—1949), экономист и экономикогеограф, профессор и заведующий кафедрой экономической географии Саратовского государственного университета. У него были также старшие брат Борух, сёстры Фрума и Либа.

Дочь — Наталия Семёновна Шлифштейн (род. 1945), музыковед, доцент кафедры музыковедения и композиции Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова.

Научная деятельность 
В статьях и исследованиях С. И. Шлифштейн в основном освещал проблемы творчества советских композиторов. Автор статей в журналах «Советская музыка» и «Музыкальная жизнь». Подготовил к печати ряд изданий о жизни и творчестве П. И. Чайковского, Н. Я. Мясковского, С. С. Прокофьева, выступив в качестве редактора, автора вступительных статей и примечаний.

Работы 
 Шлифштейн С. И. Пятая симфония Бетховена. — М.—Л.: Музгиз, 1950.
 Шлифштейн С. И. Глинка и Пушкин — М.: Музгиз, 1950. — 96 с. — 10 000 экз.
 Шлифштейн С. И. Третья симфония Бетховена. — М.—Л.: Музгиз, 1951.
 Шлифштейн С. И. А. С. Даргомыжский. — 3-е изд. испр. и доп. — М.: Музгиз, 1960. — 42 с. — 32 000 экз. (1-е изд., М.—Л., 1951).
 Шлифштейн С. И. Мусоргский: Художник. Время. Судьба. — М.: Музыка, 1975. — 335 с. — 10 000 экз.

Составление 
 
 
 
  (1-е изд., 1956)
  (2-е изд, доп. — М., 1964).
  (2-е изд, доп. — М., 1964).
 Прокофьев С. Автобиография. Статьи. Воспоминания. — (на англ. яз.). — 1959.
 Н. Я. Мясковский: нотографический справочник. — М.: Советский композитор, 1962.
 С. С. Прокофьев: нотографический справочник. — М.: Советский композитор, 1962. — 167 с. — 2 540 экз. 
 Русская литература в советской музыке: справочник. Вып. 1 (А—Л). (совместно с Н. Н. Григоровичем). — М.: Советский композитор, 1975. — 467 с. — 5 470 экз.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Выпускники Московской консерватории
Сотрудники газеты «Культура»